Берлихинген — часть коммуны Шёнталь в Германии.

 Берлихинген (рыцарский род)
 Готфрид (Гётц) фон Берлихинген